Aviary – album di Julia Holter del 2018
 Aviary – software

Pagine correlate 
 The Aviary